Selektiv eller selektivitet, (lat.seligere vælge – da. udvælge(nde), har flere betydninger:
 Selektiv (kemi) – adskillelse af kemiske reaktioner
 Selektiv (permeabilitet) – gennemtrængelighed af et materiale
 Selektiv (mekanik) – forskellige mekaniske variabler
 Selektiv (elektronik) – kan være adskillelse af radiosignaler